WUU steht für:
 Wauchope Airport (IATA-Code), Flughafen von Wauchope (New South Wales), Mid North Coast, New South Wales

wuu steht für:
 Wu (Sprache) (ISO-639-3-Code), chinesische Sprache

Abkürzung